kolejka – uporządkowana zbiorowość ludzi oczekujących na coś
 kolejka – struktura danych (FIFO)
 kolejka – sposób opisu procesów technologicznych i ekonomicznych w badaniach operacyjnych
 sposób zarządzania zasobami
 kolejka – nieduży system kolejowy, np. kolej wąskotorowa, kolej linowa, SKM
 kolejka łańcuchowa – urządzenie kopalniane
 zabawka techniczna (zobacz: modelarstwo)
 kolejka górska – urządzenie rozrywkowe
 Nazwy własne
 Kolejka – wieś w woj. opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Dobrodzień
 Kolejka – osada leśna w woj. opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Dobrodzień
 Kolejka – gra planszowa wydana przez Instytut Pamięci Narodowej